Polpenazzesi – abitanti di Bottenago
Polpenazzesi – abitanti di Polpenazze del Garda